Петкявичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Петкявичюс, Витаутас (1930—2008) — советский и литовский писатель.
 Петкявичюс, Казис Казио (1926—2008) — советский баскетболист, советский и литовский баскетбольный тренер.
 Петкявичюс, Юозас Юозович (1924—1991) — литовский советский партийный деятель и деятель органов госбезопасности.